Рилајанс има више значења:
 Рилајанс (Вајоминг)
 Рилајанс (Јужна Дакота)